Erik Persson je ime več osebnosti:

 Erik Persson (hokejist)
 Erik Persson (nogometaš)
 Erik Persson (rokoborec)